A 2008. évi nyári olimpiai játékokon az úszás férfi 400 méteres vegyesúszás versenyszámát augusztus 9-én és 10-én rendezték a Pekingi Nemzeti Vízi Központban.

A kvalifikációs szükséges idő (A-szint) 4:18,40 és (B-szint) 4:27,45 volt.

Rekordok 
A versenyt megelőzően a következő rekordok voltak érvényben:

A versenyen új rekord született:

Eredmények 
Az időeredmények másodpercben értendők. A rövidítések jelentése a következő:

Előfutam 
Az összesített eredmények alapján a legjobb időeredménnyel rendelkező 8 úszó jutott a döntőbe.

Döntő

Források 
 
 

FV400